Tenisový turnaj ATP Swedish Open 2012 se konal ve dnech 7. až 15. července ve švédském Båstadu na otevřených antukových dvorcích jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  David Ferrer (vítěz)
  Nicolás Almagro (finále)
  Albert Ramos (čtvrtfinále)
  Jarkko Nieminen (2. kolo)
  Michail Kukuškin (1. kolo)
  Grigor Dimitrov (semifinále)
  Filippo Volandri (2. kolo)
  Adrian Ungur (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Christian Lindell
  Michael Ryderstedt
  Tommy Robredo

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Thiago Alves
  Alessandro Giannessi
  Jevgenij Koroljov
  Ivo Minář

 Odhlášení 
z dvouhry
  Tomáš Berdych (zranění kolene)
  Gaël Monfils (zranění kolene)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (vítězové)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finále)  Paul Hanley /  Julian Knowle (semifinále)
  Johan Brunström /  Dick Norman ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Swedish Open
Tenis ve Švédsku v roce 2012